, (c. 1950), critique américain,
  (1911-1986), philatéliste américain,
 Eckhart Kehr (1902–1933), historien allemand,
  (1837–1918), homme politique et avocat américain,
 Gina Kehr (née en 1969), triathlète américaine,
  (1920–1989), violoniste, chef d'orchestre et enseignant allemand,
  (1862–1916), chirurgien et professeur allemand,
 , historien allemand,
  (1959- ), joueur américain de football.